Takate kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Takad Sahel, ort, Souss-Massa-Draâ, 
 Takate (kommun i Marocko), Marrakech-Tensift-Al Haouz, Essaouira, 

Robotskapade Marockoförgreningar